Syre steht für:

 Syre (Minnesota), Unincorporated Community im Norman County, Minnesota
 Syre (Schottland), Ort in Sutherland, Schottland
 französischer Name der Syr (Fluss), linker Nebenfluss der Mosel in Luxemburg
 Syrisches Alphabet (ISO-15924-Code)
 Syre, Album (2017) von Jaden Smith
 Ludger Syré (* 1953), deutscher Historiker und Germanist; Wissenschaftlicher Bibliothekar in der Badischen Landesbibliothek

Siehe auch:
 Syré

Abkürzung